Neustädter Hafen ist der Name folgender Häfen:

 Neustädter Hafen (Bremen), Ortsteil und Hafen in Bremen
 Neustädter Hafen (Dresden), Hafen in Dresden